«Интеллектуально-творческий потенциал России» — национальная образовательная программа, принятая в 2002 году. Цель программы — выявить одаренных детей, молодежь и педагогов, а также создать условия для их развития.

Более 100 000 учащихся и педагогов участвуют в программе «Интеллектуально-творческий потенциал России» каждый год.

Лучшие участники программы выдвигаются на получение государственных премий для поддержки талантливой молодежи 30 000 и 60 000 рублей.

Направления программы

Повышение квалификации педагогов. Внедрение и распространение новых образовательных технологий 

Курсы повышения квалификации, педагогические семинары и вебинары

 Основные темы: совершенствование умений педагога, игровые технологии в образовании, исследовательская деятельность учащихся.

Форумы для педагогов
 Ежегодный заочный всероссийский форум педагогов, обсуждение через интернет авторских образовательных технологий, методик и идей — «Педагогический Олимп».
 Ежегодный очный всероссийский форум педагогов, выдвижение новых образовательных технологий и обсуждение актуальных проблем образования — «Образование: взгляд в будущее» (Educamp).

Конкурсы для педагогов
 Конкурсы авторских образовательных методик — «Педагогический совет», «Образовательный потенциал России»
 Конкурс исследовательских работ о современных методиках воспитания и обучения, а также о методиках выдающихся педагогов прошлого и применении этих методик на практике — «Педагогическое наследие».
 Конкурсы авторских игровых технологий и их применения в обучении и воспитании детей — «Калейдоскоп знаний», «Игра. Творчество. Развитие».
 Тестовый конкурс по педагогике для учителей, родителей и старшеклассников — «Диалог».

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 
Всероссийские заочные конкурсы исследовательских и проектных работ
 учеников 1-4 классов — «Юный исследователь»;
 учеников 1-11 классов — «Созидание и творчество»;
 учеников 5-9 классов — «Шаги в науку»;
 учеников 5-11 классов и студентов — «Юность науки»;
 учеников 7-11 классов — «Инновации. Наука. Техника»;
 учеников 9-11 классов — «Юность. Наука. Культура»;
 учеников 10-11 классов и студентов — «Юность. Наука. Здоровье»;
 учеников 10-11 классов, студентов, аспирантов и ученых до 25 лет — «Научный потенциал XXI века».

Ежегодные всероссийские конференции исследовательских работ учащихся
 «Юный исследователь»;
 «Шаги в науку»;
 «Юность. Наука. Культура» (проводится с 1986 г.);
 «Научный потенциал XXI века»

Ежегодные региональные конференции исследовательских работ учащихся «Юность. Наука. Культура»
 «Юность. Наука. Культура»-Арктика (Мурманск);
 «Юность. Наука. Культура»-Башкортостан (Туймазы);
 «Юность. Наука. Культура»-Север (Санкт-Петербург);
 «Юность. Наука. Культура»-Сибирь (Новосибирск);
 «Юность. Наука. Культура»-Байкал (Улан-Удэ);
 «Юность. Наука. Культура»-Урал (Златоуст).

Экспериментальные площадки

 Экспериментальное обучение школьников методами проектов и исследований. Составить стратегию обучения и организовать учебный процесс учителю помогают специалисты программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».

Школа исследователей

 Школьников 7-11 классов учатся писать рефераты и исследовательские работы, которые отвечают требованиям к научному тексту. Специалисты программы «Интеллектуально творческий потенциал России» проводят эти занятия через Интернет..

Повышение мотивации учащихся для творчества и получения знаний 
Всероссийские заочные олимпиады и конкурсы:
 Предметные олимпиады «Познание и творчество»;
 Творческие олимпиады «Креативность. Интеллект. Талант»;
 Предметные и межпредметные тестовые задания «Интеллект-экспресс»;
 Ежегодный литературно-художественный конкурс «Восхождение к образу»;
 Литературно-философский конкурс «Озарение».

Ежегодные очные всероссийские творческие фестивали и турниры:
 Рождественский фестиваль-конференция для учеников начальной школы;
 Фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал России»;
 Всероссийский летний фестиваль «Созвездие талантов»;
 Лингвистический турнир «Plasma».

Внедрение игровых технологий в образовательную деятельность. 
Командные интеллектуально-творческие игры для учащихся:
 «Эрудиты России»;
 «Полет продолжается»;
 Веб-квесты.

Всероссийский интеллект-рейтинг учащихся 
Участвуя в мероприятиях Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», учащиеся получают баллы во Всероссийском интеллект-рейтинге. В зависимости от количества баллов участнику присуждается одно из званий(Искатель, Эрудит, Знаток, Талант, Интеллектуальный лидер) и выдается сертификат о том, какое место он занимает во всероссийском интеллект-рейтинге учащихся. Имена ста лучших участников публикуются на сайте «Интеллектуально-творческого потенциала России» и в печатном сборнике «Ими гордится Россия»

Премия Правительства РФ в области образования 
В ноябре 2011 г. разработчики и организаторы программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» были удостоены Премии Правительства РФ в области образования «за научно-практическую разработку» Система выявления и поддержки интеллектуально одаренных детей в рамках программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».
 Ляшко Лев Юрьевич, руководитель программы, кандидат педагогических наук, председатель Малой академии наук «Интеллект будущего»;
 Левицкий Михаил Львович, доктор педагогических наук, профессор, декан экономического факультета Московского городского педагогического университета;
 Ляшко Татьяна Васильевна, заместитель председателя Малой академии наук «Интеллект будущего»;
 Смолянский Александр Сергеевич, кандидат химических наук, заведующий лабораторией Научно-исследовательского физико-химического института имени Л. Я. Карпова;
 Романов Анатолий Семенович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии ИАТЭ НИЯУ МИФИ;
 Суходольская-Кулешова Орыся Васильевна, доктор педагогических наук, главный специалист отделения философии образования и теоретической педагогики Российской академии образования.
 Федоровская Елена Олеговна, кандидат биологических наук, доцент кафедры психологии СУГТИ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»
 Форумы, семинары, конкурсы для педагогов
 Конкурсы и конференции исследовательских работ учащихся
 Олимпиады и тесты для школьников
 Игровые технологии в образовании. Мета-игра «Полет продолжается»
 Игровые технологии в образовании. Веб-квесты.
 Игровые технологии в образовании. Эрудиты России.
 О программе на сайте «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи»
 Большая наука начинается со школы
 Статья о программе в Учительской газете
 Статья о программе в педагогическом альманахе «Школа: день за днем»
 Еремин А.Л. Мобилизация интеллектуального потенциала России // Стратегия России. – 2008. - №10.    

Наука и образование
Образовательные программы
Повышение квалификации
Дополнительное образование детей
Предметные олимпиады
Национальные проекты